William Peel – ufficiale britannico
 William Peel – amministratore coloniale britannico
 William Peel, I conte Peel – politico britannico
 William Peel, III conte Peel – politico e imprenditore britannico

Pagine correlate 
 Peel